Chalonge ist der Familienname folgender Personen:
 Christian de Chalonge (* 1937), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Daniel Chalonge (1895–1977), französischer Astronom und Astrophysiker

Chalonge bezeichnet auch:
 (2040) Chalonge, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Chalonge (Mondkrater), ein Krater auf der Mondrückseite